Classics — пятый студийный альбом музыкальной группы Era, выпущенный 2 ноября 2009 года.

Список композиций 

Альбомы Era